La Superintendent's Residence, une maison dans le parc national du Grand Canyon, en Arizona.
 La Superintendent's House, une maison dans le parc national de Yosemite, en Californie.
 La Superintendent's Residence, une maison dans les parc national et réserve des Great Sand Dunes, au Colorado.
 La Superintendent's House, une maison dans le parc national de Mammoth Cave, au Kentucky.
 La Superintendent's Residence, une maison à Santa Fe, au Nouveau-Mexique.
 La Superintendent's Residence, une maison dans le parc national de Crater Lake, dans l'Oregon.